McIntosh může být:

příjmení
 Alastair McIntosh (* 1955) – skotský spisovatel
 Lachlan McIntosh (politik) (1725–1806) – americký politik a brigádní generál
 Tom McIntosh (1927–2017) – americký hudebník

místopis
 McIntosh (Alabama) – město v Alabamě
 McIntosh (Florida) – město na Floridě
 McIntosh (Minnesota) – město v Minnesotě
 McIntosh (Jižní Dakota) – město v Jižní Dakotě
 McIntosh County – název tří okresů v USA
 McIntosh County (Georgie) – okres v Georgii
 McIntosh County (Oklahoma) – okres v Oklahomě
 McIntosh County (Severní Dakota) – okres v Severní Dakotě

jiné
 McIntosh je odrůda jabloně pojmenovaná podle pěstitele Johna McIntoshe, která inspirovala název výrobní řady výpočetní techniky Apple Macintosh.